Парламентарните избори в България 2005 се провеждат на 25 юни 2005 г. С тях се избират народни представители за XL народно събрание. Окончателните резултати от изборите са обявени от Централна избирателна комисия на 28 юни 2005 г.

Изборна лотария 
За първи път на избори в България се провежда томбола сред гласувалите, с цел да се повиши избирателната активност. Идеята е посрещната негативно от опозицията, която твърди, че средствата необходими за томболата могат да бъдат използвани по-добре. За да участват в томболата, гласувалите трябва да се обадят на определен телефон и да се регистрират. Сред наградите са компютри и мобилни телефони. В крайна сметка томболата не постига целта си и избирателната активност е рекордно ниска – 55,76%.

Резултатът на ДПС 
Резултатът на ДПС на изборите е рекордно висок по няколко причини. Едната е ниската избирателна активност сред традиционно гласуващите за другите партии. Другата, според някои, е активизиране на избирателите на ДПС заради националиста Волен Сидеров и неговата Коалиция Атака, които също участват на изборите и отправят националистически (и срещу ДПС) послания. Друга причина, според някои, е извършването на измами чрез двойно гласуване – на български изселници, гласуващи веднъж в Турция и след това в България, както и на роми, гласуващи в различни секции с фалшиви документи.

Проблемът със системата Д`Онт 
Рекордният брой партии – 7, които влизат в парламента, предизвиква недоволството на някои политици от свойствата на използваната система за разпределение на депутатските мандати „Д'Онт“. Системата разпределя гласовете за малките партии от избирателните райони, в които те получават малко на брой гласове, към районите където те получават най-много гласове. Така например при спечелени над 17 000 гласа в Кърджали Стефан Данаилов не успява да влезе в Народното събрание и от този район има само народни представители от ДПС, всеки от които е спечелил в Кърджали само 12 714 гласа. Системата не влияе на общия брой депутатски места за дадена партия, а само на тяхното разпределение между листите в отделните райони. Това обърква неприятно сметките на партиите при редене на листите.

Резултати 

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" | №
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" | Кандидатска листа
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | %
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
|-
| 1
| align=left| Федерация на свободния бизнес - Съюз България
| 12 196 ||
| 0,33 ||
| – || -
|-
| 2
| align=left| Напред България
| 10 275 ||
| 0,28 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 3
| align=left| Коалиция за България
| 1 129 196 || +345 824
| 30,95 || +13,8
| 82 || +34
|-
| 4
| align=left| СДН Гранит
| 5923 ||
| 0,16 ||
| – || -
|-
| 5
| align=left| Камара на експертите
| 3649 ||
| 0,10 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 6
| align=left| Национално движение „Симеон Втори“
| 725 314 || -1 227 199
| 19,88 || -22,86
| 53 || -67
|-
| 7
| align=left| Достойна България
| 8420 ||
| 0,23 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 8
| align=left| Демократи за силна България
| 234 788 || -
| 6,44 || -
| 17 || -
|-
| 9
| align=left| Да живей България!
| 12 622 ||
| 0,35 ||
| – || -
|-
| 10
| align=left| Евророма
| 45 637 ||
| 1,25 ||
| – || -
|-
| 11
| align=left| Коалиция на розата
| 47 410 ||
| 1,30 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 12
| align=left| Български народен съюз
| 189 268 || -
| 5,19 || -
| 13 || -
|-
| 13
| align=left| Новото време
| 107 758 ||
| 2,95 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 14
| align=left| Атака
| 296 848 || –
| 8,14 || -
| 21 || -
|-
| 15
| align=left| ФАГО
| 18 326 ||
| 0,50 ||
| – || -
|-
| 16
| align=left| Обединена партия на пенсионерите в България
| 12 760 ||
| 0,35 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 17
| align=left| Движение за права и свободи
| 467 400 || +127 005
| 12,81 || +5,36
| 34 || +13
|-
| 18
| align=left| Българска християнска коалиция
| 21 064||
| 0,58 ||
| – || -
|---- bgcolor="#E9E9E9" style="font-weight: bold;"
| 19
| align=left| Обединени демократични сили
| 280 323 || -550 115
| 7,68 || -10,5
| 20 || -31
|-
| 20
| align=left| НЗП Никола Петков
| 1918 ||
| 0,05 ||
| – || -
|-
| 21
| align=left| Партия на свободните демократи
| 2203 ||
| 0,06 ||
| – || -
|-
| 22
| align=left| Роден край
| 2052 ||
| 0,06 ||
| – || -
|-
| 23
| align=left| Петко Пенев
| 292 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 24
| align=left| Радослав Коев
| 3754 ||
| 0,10 ||
| – || -
|-
| 25
| align=left| Неделчо Димов
| 2624 ||
| 0,07 ||
| – || -
|-
| 26
| align=left| Стефчо Събчев
| 986 ||
| 0,03 ||
| – || -
|-
| 27
| align=left| Илия Илиев
| 533 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 28
| align=left| Любомир Василев
| 501 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 29
| align=left| Ивайло Петров
| 685 ||
| 0,02 ||
| – || -
|-
| 30
| align=left| Жоро Ничев
| 526 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 31
| align=left| Георги Мумджиев
| 582 ||
| 0,02 ||
| – || -
|-
| 32
| align=left| Веселина Бозукова
| 269 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 33
| align=left| Асен Чаушев
| 297 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 34
| align=left| Илия Велчев
| 398 ||
| 0,01 ||
| – || -
|-
| 35
| align=left| Юлий Абаджиев
| 1379 ||
| 0,04 ||
| – || -

|- class="sortbottom"
| colspan="2" align="right" | ОБЩО:
| 3 648 176 ||
| 99,99 ||
| 240 ||
|- class="sortbottom"
| colspan="11" align="left" |
 
|}

По райони (%)

Вижте също 
 Парламентарни избори в България

Източници

Външни препратки 

 Портал на изборите в Република България
 Централна Избирателна Комисия за парламентарни избори 2005
 Официален сайт за резултатите от парламентарни избори 2005 – кандидатски листи, избирателна активност, резултати

2005
Избори през 2005 година
2005 година в България